Код (, от ):

 Код — правило (алгоритм) сопоставления каждому конкретному сообщению строго определённой комбинации символов (знаков) (или сигналов).
 Код (городское ориентирование) — последовательность букв и цифр, подтверждающая выполнение задания.
 Q-код — трёхбуквенный код, используемый в радиосвязи.
 Штриховой код — последовательность чёрных и белых полос, представляющая некоторую информацию в удобном для считывания техническими средствами виде.
 Генетический код — свойственный всем живым организмам способ кодирования аминокислотной последовательности белков при помощи последовательности нуклеотидов.

 Программирование
 Машинный код — система команд вычислительной машины, интерпретируемая непосредственно процессором.
 Байт-код, псевдокод — машинно-независимый код низкого уровня, генерируемый транслятором и исполняемый интерпретатором.
 Шелл-код — исполняемый код, который обычно передаёт управление командному процессору ОС. Может быть использован как нагрузка эксплойта, обеспечивающая взломщику доступ к командной оболочке.

См. также 
 Исходный код, исходный текст — текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования, который может быть прочтён человеком. В обобщённом смысле — любые входные данные для транслятора.
 Кейп-Код ( — «мыс трески») — полуостров на северо-востоке США в 120 км от Бостона.
 Регистрационный номер — последовательность цифр и букв, обозначающая некоторый объект для отличия его от других подобных объектов.
 Шифр — система преобразования текста с секретом (ключом) для обеспечения секретности передаваемой информации.
 Кодирование (значения)